Стокпорт:

 Стокпорт — крупный город в графстве Большой Манчестер, Англия.
 Стокпорт Каунти — английский футбольный клуб из города Стокпорт.